Sisman oder Şişman ist der Familienname folgender Personen:
 Nadir Sisman (* 1988), deutscher Schauspieler
 Sibel Şişman (* 1991), türkische Schauspielerin
 Yüksel Şişman (* 1995), türkischer Fußballspieler